Combat de Tchoukoutalia (2019)
 Combat de Tchoukoutalia (2021)